Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1983 година e 34-ти пореден.

Започва на 13 март 1983 г. и завършва на 15 септември.

Съдържа в календара 15 старта.

Пилоти и конструктори

Стартове

Класиране

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони